Stjärnsund kan syfta på:

 Stjärnsund –  en ort i Hedemora kommun
 Stjärnsunds bruk – ett järnbruk i Stjärnsund
 Stjärnsunds herrgård – herrgården vid bruket
 Stjärnsunds kapellförsamling –  en tidigare kapellförsamling i Dalarna och Västerås stift 1909–1940
  Stjärnsunds kyrkobokföringsdistrikt – ett kyrkobokföringsdistrikt 1940–1 juli 1967
 Stjärnsunds kyrka – en kyrkobyggnad i Stjärnsund i Hedemora kommun
 Stjärnsunds manufakturverk – en finmekanisk verkstad i Stjärnsund i Hedemora
 Stjärnsund, Hattula – en egendom i Finland
 Stjernsunds slott – ett slott i Askersunds kommun